Larrivee bezeichnet:

 Larrivee Guitars, kanadische Instrumentenbaufirma
 Leo Larrivee (1903–1928), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer